Майкл Чарльз Гонтлет Уайлдинг (; , Ли-он-Си, Эссекс — , Чичестер, Западный Суссекс) — английский актёр.

Биография 
Начинал как художник по рекламе. С 1933 г. работал как художник на Лондонской киностудии, тогда же дебютировал как актёр. В 1960-х был вынужден почти прекратить сниматься из-за болезни (всю жизнь страдал эпилепсией).

Умер от травм головы, полученных в результате падения в лестничный пролёт во время эпилептического припадка. Его тело было кремировано, прах развеян.

Был женат четыре раза. Вторая жена — Элизабет Тейлор (1952—1957), от неё — сыновья Майкл Говард (р. 1953) и Кристофер Эдуард (р. 1955). Четвёртая жена — Маргарет Лейтон (1964—1976).

Избранная фильмография 
  — Киппс / Kipps — Ронни Уолшингем
  — В котором мы служим / In Which We Serve — Флэгс
  — Идеальный муж / An Ideal Husband — лорд Артур Горинг
  — Под знаком Козерога / Under Capricorn — Чарльз Эдер
  — Страх сцены / Stage Fright — инспектор Уилфред Смит
  — Египтянин / The Egyptian — Эхнатон
  — Хрустальный башмачок / The Glass Slipper — принц Чарльз
  — Ватерлоо / Waterloo — сэр Уильям Понсонби
  — Леди Каролина Лэм / Lady Caroline Lamb — лорд Холланд

Мужья Элизабет Тейлор
Погибшие в результате падения с лестницы
Люди, чей прах был развеян